Oenonites zappae är en ringmaskart som beskrevs av Mats E. Eriksson 1997. Oenonites zappae ingår i släktet Oenonites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar, och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Arten är döpt efter musikartisten Frank Zappa.

Källor 

Havsborstmaskar
zappae